Farges ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Gemeinde Farges im Département Ain

mit Namenszusatz:
Farges-Allichamps, Gemeinde im Département Cher
Farges-en-Septaine, Gemeinde im Département Cher
Farges-lès-Chalon, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
Farges-lès-Mâcon, Gemeinde im Département Saône-et-Loire

Farges ist auch der Familienname von 
 Paul Farges (1844–1912), einem französischen Missionar in West-China, nach dem die Gattung Fargesia benannt wurde.